Brandon är ett efternamn.

Personer med efternamnet 

Charles Brandon, 1:e hertig av Suffolk
 Eleanor Brandon
 Frances Brandon
Henry Brandon, 2:a hertig av Suffolk
Charles Brandon, 3:e hertig av Suffolk

Engelska efternamn